Zyklon (, vergleiche Zyklus ‚Kreis‘) steht für:
 Zyklon, heftiger tropischer Wirbelsturm
 Wirbelsturm auf dem Neptun, siehe Neptun (Planet)#Zyklone
 Zyklon (Band), eine norwegische Metal-Band

Technik:
 Zyklon (Achterbahntyp), mehrere Achterbahn-Modellreihen sowie diverse Anlagen
 Zyklon (Rakete), einen in der Ukraine hergestellten Raketentyp
 ein Gerät der Verfahrenstechnik, siehe Fliehkraftabscheider

Schädlingsbekämpfungsmittel:
 Zyklon (auch Zyklon A genannt), siehe Cyanameisensäuremethylester
 Zyklon B, Nachfolger von Zyklon A, wurde in NS-Vernichtungslagern für den industriellen Massenmord benutzt

Siehe auch:
 Zyklon B (Begriffsklärung)
 Zyklone, Tiefdruckgebiet
 Cyklon Maschinenfabrik mit der Motorradmarke Cyklon und dem Motordreirad Cyklonette
 Cyclon
 Cyclone